Stafford puede hacer referencia a:

 el distrito de Stafford, en el condado de Staffordshire (Inglaterra);
 Stafford, capital del condado de Staffordshire, ubicada en el distrito anterior;
 varios lugares de Estados Unidos:
 el pueblo de Stafford, en el estado de Connecticut;
 dos municipios ubicados en el estado de Indiana:
 Stafford, en el condado de Greene;
 Stafford, en el condado de DeKalb;
 el condado de Stafford, en el estado de Kansas;
 la ciudad de Stafford, también en el estado anterior;
 el municipio de Stafford, también en Kansas;
 el municipio de Stafford, en el estado de Minnesota;
 el municipio de Stafford, en el estado de Nueva Jersey;
 el pueblo de Stafford, en el estado de Nueva York;
 la villa de Stafford, en el estado de Ohio;
 Stafford, un lugar designado por el censo en el estado de Oregón;
 la ciudad de Stafford, en el estado de Texas; o
 el condado de Stafford, en el estado de Virginia.